Die europäische Formel-3-Meisterschaft 2018 war die 17. Saison der europäischen Formel-3-Meisterschaft. Sie war die letzte in diesem Format ausgetragene Saison. Die Europäische Formel-3-Meisterschaft und die GP3-Serie wurden zur Folgesaison zur FIA-Formel-3-Meisterschaft zusammengelegt. Mick Schumacher gewann am Saisonende den Fahrertitel.

Teams und Fahrer

Änderungen bei den Teams 
Ma-con Motorsport startet 2018 nach einigen Jahren Unterbrechung mit einem Fahrzeug in der europäischen Formel-3-Meisterschaft. Zuletzt war man 2013 am Start. Zum 2. Rennwochenende am Hungaroring kehrt Fortec Motorsports in die europäische Formel-3-Meisterschaft zurück. Zuletzt war man 2015 am Start.

Rennkalender 
Das Rennwochenende in Pau ist eine eigenständige Veranstaltung. Das Rennen in Silverstone fährt man im Rahmenprogramm der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und das Rennen in Spa-Francorchamps findet im Rahmen der Blancpain Endurance Series statt. Die anderen sieben Veranstaltungen werden im Rahmenprogramm der DTM ausgetragen. Es gibt drei Rennen pro Veranstaltung.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekommen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e).

Fahrerwertung

Teamwertung 
Für die Punktevergabe der Teamwertung werden die besten zwei Fahrer jedes Teams gewertet. alle anderen Fahrer fallen für die Teamwertung aus dem Klassement. Es wird dasselbe Punktesystem verwendet.

Rookiewertung 
Für die Punktevergabe der Rookiewertung sind nur Fahrer zulässig, welche als Rookies klassifiziert wurden. Nur die Rookies werden gewertet, alle anderen Fahrer fallen für die Rookiewertung aus dem Klassement. Es wird dasselbe Punktesystem verwendet.

Weblinks 

 Offizielle Website der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2018